Шон Эстин (; , Санта-Моника, Калифорния, США) — американский актёр, режиссёр и продюсер. Самая известная роль — Сэмуайз Гэмджи в трилогии «Властелин колец» (2001—2003).

Биография 

Родился в городе Санта-Моника в семье актрисы Патти Дьюк и писателя Майкла Телла (). Когда его мать вышла замуж во второй раз, его усыновил актёр Джон Эстин. Имеет единоутробного брата МакКензи, тоже актёра.

Окончил с отличием Калифорнийский Университет, в котором изучал историю и английскую литературу, и получил диплом бакалавра. В 1992 году женился на Кристине Харрел, которая в 1984 году завоевала титул Юной мисс Индиана на конкурсе красоты. У пары три дочери: Александра (сыграла дочь Сэмуайза Гэмджи), Елизавета и Изабелла.

В 2004 году в соавторстве с Джо Лейденом опубликовал книгу «Туда и обратно: рассказ актёра» (), в которой поделился впечатлениями о съемках трилогии по романам Дж. Р. Р. Толкина.

В 2015 году Шон Эстин после долгих тренировок финишировал в гонке на выносливость Ironman в Каилуа-Кона на Гавайях в 15:30:31.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Шона Эстина

Режиссёры США
Продюсеры США
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру второго плана
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Дети-модели США